Pororo, el pequeño pingüino  es una serie de animación computarizada surcoreana creada por Iconix Entertainment, SK Broadband, Ocon y Educational Broadcasting System en asociación con la compañía norcoreana Samchŏl. La producción comenzó en 2002 y el programa comenzó a ser exhibido en Corea del Sur por el canal EBS en 2003.

La serie trata las aventuras de Pororo y sus amigos, que viven en la aldea de la Floresta Porong Porong y muchas veces enfrentan desafíos y aprenden lecciones prácticas y morales.

En Paraguay la serie empezó a emitirse desde el lunes 1 de marzo de 2021

Argumento 

En un lugar lejano y desconocido para la civilización humana, hay una isla pacífica cubierta de nieve y hielo. En esta isla blanca, en lo profundo de un pequeño bosque aislado, hay un pueblo habitado por pequeños animales. Nadie sabe cómo llegaron allí, pero vinieron a vivir juntos a la aldea en el pequeño valle donde la luz del sol es más cálida y hace menos frío que en el resto de la isla. En el pueblo vive Pororo, un simpático y curioso pingüino travieso, un oso polar llamado Poby, el engreído y curioso zorro Eddy, el pequeño y tímido castor Loopy y el simpático pingüino Petty, el pájaro Harry y el dinosaurio Crong. Todos tienen personalidades diferentes e intereses diferentes, y a veces causan eventos pequeños —pero no tan pequeños— en su mundo pacífico. Todos son buenos amigos y saben cómo ayudarse mutuamente.

Formato 

 Primera temporada: 52 x 5 '(1998)  
 Temporada dos: 52 x 5 '(2000)  
 Tercera temporada: 52 x 5 '(2004) 
 Metrajes: Pororo al castillo de la galleta: 1 x 70 '(1999) 
 Cuarta temporada: 26x11 '(2007) 
 Karaoke: 14x3 '(2001) 
 Programa anglófono Pororo: 13 x 6 '(2008) 
 Largometraje: Pororo, The Racing Adventure   : 1 x 79 '(2008)

Referencias

Enlaces externos 
 Página web de Pororo
 

Series de televisión animadas de Corea del Sur
Series de televisión animadas de los años 2000
Pingüinos de ficción
Coreanos ficticios